

Codici 
 jrt – codice ISO 639-3 della lingua jorto

Televisione 
 Jugoslovenska radiotelevizija – rete televisiva